Банах Ігор Юрійович ( 1967) — молодший сержант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Банах Нестор Павлович (1898—1935) — український громадський діяч, професор семінарії.
 Банах Онуфрій Степанович ( 1934) — український вчений фізико-хімік. Доктор хімічних наук (1992), професор.
 Банах Павло Ілліч (1869—1935) — український педагог, літератор.
 Банах Степан Мирославович (1942—1997) — український живописець, фотохудожник.
 Банах Стефан (1892—1945) — польський математик.
 Банах Тарас-Володимир Павлович (1899—1956) — український громадський діяч, військовик, офіцер армій УГА та УНР, член крайового військового штабу УНС і УПА-Захід, один з командирів піхотної бригади Другої дивізії УНА, лицар Хреста Симона Петлюри.
 Твердохліб-Банах Ірина (1918-2013) — українська художниця, графік, ілюстраторка книжок.